

Patronyme
 Djalâlouddine Haqqani (1950-), homme politique et un chef militaire afghan.
 Nazim Haqqani (1922-2014), chef spirituel et guide de l'Ordre soufi Naqshbandi, également le grand Mufti de Chypre.
 Seraj Haqqani (1970-), chef militaire taliban dirigeant le réseau Haqqani.

Mouvement politique

 Le réseau Haqqani est un groupe islamiste armé lié aux talibans.

Homonymie
Homonymie de patronyme